Taguay peut désigner :

Toponymes

Taguay : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État d'Aragua.
 Taguay : capitale de la paroisse civile de Taguay de la municipalité d'Urdaneta dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme